Rankenbach und Ränkenbach sind Gewässernamen:
 Rankenbach (Etterbach), rechter Zufluss des Etterbachs (zur Nahe) in Weiler bei Monzingen, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Rankenbach (Remseder Bach), rechter Oberlauf des Remseder Bachs bis westlich von Remsede, Gemeinde Bad Laer, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

 Ränkenbach, rechter Zufluss des Näherbachs (zum Bakernbach, zur Wieslauf) durch die Kohlklinge bei Mannenberg, Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; vielleicht auch Nebenname des Bakernbachs nach dem Zufluss des Näherbachs

Siehe auch:
 Rankengraben